X12 ou X-12 peut faire référence à :
 Contact avec d'autres liquides brûlants, d’après la classification internationale des maladies ;
 Convair X-12, un  prototypes du missile balistique intercontinental américain ;
 Sony Ericsson Xperia X12, autre nom du smartphone Xperia Arc de Sony Ericsson.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres